|-
| (111601) 2002 AH80||||8 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111602) 2002 AP81||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111603) 2002 AA86||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111604) 2002 AG86||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111605) 2002 AF88||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111606) 2002 AS88||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111607) 2002 AE89||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111608) 2002 AL93||||8 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111609) 2002 AS94||||8 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111610) 2002 AV102||||8 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111611) 2002 AD107||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111612) 2002 AG107||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111613) 2002 AJ107||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111614) 2002 AC109||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111615) 2002 AN110||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111616) 2002 AV111||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111617) 2002 AV112||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111618) 2002 AR114||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111619) 2002 AV115||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111620) 2002 AQ116||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111621) 2002 AQ118||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111622) 2002 AV118||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111623) 2002 AK120||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111624) 2002 AL125||||11 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111625) 2002 AX127||||13 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111626) 2002 AK128||||14 січня 2002||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (111627) 2002 AF129||||14 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111628) 2002 AQ131||||8 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111629) 2002 AZ137||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111630) 2002 AL138||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111631) 2002 AT141||||13 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111632) 2002 AB142||||13 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111633) 2002 AQ147||||14 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111634) 2002 AU147||||14 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111635) 2002 AV149||||14 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111636) 2002 AB151||||14 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111637) 2002 AT151||||14 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111638) 2002 AQ154||||14 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111639) 2002 AZ157||||13 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111640) 2002 AH158||||13 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111641) 2002 AD167||||13 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111642) 2002 AE167||||13 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111643) 2002 AP169||||14 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111644) 2002 AJ170||||14 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111645) 2002 AK170||||14 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111646) 2002 AH174||||14 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111647) 2002 AR179||||14 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111648) 2002 AR180||||5 січня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (111649) 2002 AS180||||5 січня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (111650) 2002 AZ182||||5 січня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (111651) 2002 AM183||||6 січня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (111652) 2002 AA184||||6 січня 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (111653) 2002 AE184||||7 січня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (111654) 2002 AG184||||7 січня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (111655) 2002 AR185||||8 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111656) 2002 AP186||||8 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111657) 2002 AO187||||8 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111658) 2002 AP192||||12 січня 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (111659) 2002 AU201||||8 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 111660 Jimgray||||13 січня 2002||Обсерваторія Апачі-Пойнт||Слоанівський цифровий огляд неба
|-
| 111661 Mamiegeorge||2002 BP||16 січня 2002||Обсерваторія Джорджа||В. Діллон, Дж. Деллінджер
|-
| (111662) 2002 BN3||||20 січня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (111663) 2002 BS4||||19 січня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (111664) 2002 BT4||||19 січня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (111665) 2002 BC5||||19 січня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (111666) 2002 BX5||||18 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111667) 2002 BH7||||18 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111668) 2002 BU9||||18 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111669) 2002 BE11||||18 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111670) 2002 BH13||||18 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111671) 2002 BK13||||18 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111672) 2002 BN13||||18 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111673) 2002 BV14||||19 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111674) 2002 BS19||||21 січня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (111675) 2002 BG21||||25 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111676) 2002 BJ21||||25 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111677) 2002 BO21||||25 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111678) 2002 BQ21||||25 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111679) 2002 BS21||||25 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111680) 2002 BW22||||23 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111681) 2002 BC23||||23 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111682) 2002 BJ23||||23 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111683) 2002 BY23||||23 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111684) 2002 BD24||||23 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111685) 2002 BT27||||20 січня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (111686) 2002 BQ30||||21 січня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (111687) 2002 CA||2002 CA||1 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111688) 2002 CY4||||3 лютого 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (111689) 2002 CZ5||||4 лютого 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (111690) 2002 CO6||||1 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111691) 2002 CV9||||6 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111692) 2002 CW9||||6 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111693) 2002 CD10||||6 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111694) 2002 CP10||||6 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (111695) 2002 CZ13||||8 лютого 2002||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| 111696 Геленормен (Helenorman)||||8 лютого 2002||Обсерваторія Джорджа||Обсерваторія Джорджа
|-
| (111697) 2002 CD15||||9 лютого 2002||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (111698) 2002 CE15||||9 лютого 2002||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (111699) 2002 CP15||||8 лютого 2002||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз, Пауло Ольворсем
|-
| (111700) 2002 CN18||||6 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

Див. також 
 Список астероїдів

111600